Mohammad Aamer (1965), Pakistaans cricketspeler
 Mohammad Aamer (1979), Pakistaans cricketspeler
 Mohammad Aamer (1993), Pakistaans cricketspeler
 Mohammad Aamer (Lahore), Pakistaans cricketspeler
 Mohammad Amir, Pakistaans cricketspeler